Krasni Iar (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Krasni Iar (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Krasni Iar (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Krasni Iar (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Krasni Iar (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia